Geschiedenis van Overschie, de voormalige gemeente en het ambacht Overschie, vanaf 1941 grondgebied Rotterdam 
 Overschie (stadsdeel), zowel de wijk als stadsdeel in Rotterdam